Feiranovense – abitanti di Feira Nova (Pernambuco)
Feiranovense – abitanti di Feira Nova (Sergipe)